Die Fiat Rad-Bundesliga Straße 2003 wurde als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2003 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2003
2003
Sportsaison 2003